Pojem Západní vojenský okruh má více významů:
 Západní vojenský okruh (Československo) – vojenský okruh Československé lidové armády
 Západní vojenský okruh (Švédsko) – bývalý vojenský okruh ozbrojených sil Švédska
 Západní vojenský okruh Ruské federace